Bieg na 200 metrów kobiet – jedna z konkurencji biegowych rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Stadionie Olimpijskim w Helsinkach.

Tytułu mistrzowskiego nie obroniła Francuzka Myriam Soumaré, zdobywając brązowy medal.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekord Europy, rekord mistrzostw Europy, a także najlepsze rezultaty na świecie i w Europie w sezonie 2012 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Rezultaty

Eliminacje 
Awans: Pierwsze cztery z każdego biegu (Q) i cztery z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).
Wiatr:Bieg 1: −0,6 m/s, Bieg 2: 0,0 m/s, Bieg 3: +0,6 m/s, Bieg 4: +0,7 m/s, Bieg 5: −0,6 m/s.

Półfinały 
Awans: Pierwsze dwie z każdego biegu (Q) i dwie z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).
Wiatr:Bieg 1: 0,0 m/s, Bieg 2: −0,1 m/s, Bieg 3: −0,2 m/s.

Finał 
Wiatr: -1,3 m/s.

Uwagi

Bibliografia 
 

Bieg na 200 m kobiet